santa-luziensi – abitanti di Santa Luzia (Bahia)
santa-luziensi – abitanti di Santa Luzia (Maranhão)
santa-luziensi – abitanti di Santa Luzia (Paraíba)
santa-luziensi – abitanti di Santa Luzia d'Oeste
santa-luziensi – abitanti di Santa Luzia do Itanhy